Pochodnikowate (Humiriaceae) – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje 8 rodzajów liczących około 50–60 gatunków. Występują w lasach i zaroślach Ameryki Środkowej i Południowej – od Kostaryki po południową Brazylię. Jeden gatunek (Sacoglottis gabonensis) rośnie w lasach równikowych zachodniej Afryki. Olej z nasion kilku gatunków wykorzystywany jest przez Indian w Amazonii. Owoce niektórych gatunków są jadalne, poza tym niektóre rośliny wykorzystuje się w leczniczo. Drewno Humiria floribunda ma znaczenie jako surowiec konstrukcyjny.

Morfologia 

 Pokrój Zawsze zielone drzewa i krzewy o pędach często rosnących pod kątem lub wygiętych. Ich drewno często ma balsamiczny aromat.
 Liście Skrętoległe, niepodzielone, za młodu są zwinięte, a podczas suszenia czernieją. Ogonki liściowe są krótkie, często zgrubiałe. Blaszka liściowa jest całobrzega lub piłkowana, nierzadko podłużnie prążkowana i kropkowana (gruczołki).
 Kwiaty Zwykle drobne i niepozorne (okazałe jednak np. u Vantenea guianensis). Obupłciowe i promieniste. Zebrane są zwykle w baldachokształtne wiechy wyrastające na końcach pędów i w kątach liści. Pięć działek kielicha połączonych jest u nasady. Płatków także jest 5. Pręciki w liczbie 10 do 30 (u Vantenea jeszcze bardziej liczne) wyrastają w jednym lub dwóch okółkach. Górna, jednokomorowa zalążnia powstaje w wyniku zrośnięcia 4–5, rzadko 8 owocolistków. Szyjka słupka jest prosta, zakończona główkowatym lub pięciołatkowym znamieniem.
 Owoce Kuliste lub owalne pestkowce o soczystym lub włóknistym mezokarpie.

Systematyka 
Rodzina w systemie Cronquista (1981) włączana była do rzędu lnowców (Linales). Dowody molekularne wskazują na jej przynależność do rzędu malpigiowców (Malpighiales). Taką też pozycję rodzina ta zajmuje w systemach APG III (2009), APG IV (2016) i według APweb. Wskazywana jest jako grupa bazalna kladu obejmującego m.in. rodziny Salicaceae, Passifloraceae i Violaceae w obrębie rzędu malpigiowców. W obrębie rodziny pozycję bazalną zajmuje rodzaj Vantanea.

 Wykaz rodzajów
 Duckesia Cuatrec.
 Endopleura Cuatrec.
 Humiria Aubl. – pochodnik, morzylist
 Humiriastrum (Urb.) Cuatrec.
 Hylocarpa Cuatrec.
 Sacoglottis Mart.
 Schistostemon (Urb.) Cuatrec.
 Vantanea Aubl.

Przypisy 

Malpigiowce